Nazwiska Ferster:
 
 
 Karol Ferster (1902 – 1986), polski rysownik, karykaturzysta, satyryk
 Piotr Ferster (ur. 1953, Kraków)